

Geografia 
 Elato – isola dello stato di Yap della Micronesia

Mitologia
 Elato – personaggio della mitologia greca. Figlio di Arcade, fondò la città di Elatea
 Elato – personaggio della mitologia greca. Nome con cui a volte è confusa Cenis
 Elato – personaggio della mitologia greca. Lapita di Larissa e padre di Ceneo, Polifemo ed Ischi
 Elato – personaggio della mitologia greca. Abitante di Pedaso, ucciso da Agamennone durante la guerra di Troia
 Elato – personaggio della mitologia greca. Uno dei Proci che insidiavano Penelope. Ucciso da Eumeo
 Elato – personaggio della mitologia greca. Auriga di Anfiarao
 Elato – personaggio della mitologia greca. Figlio di Icario
 Elato – personaggio della mitologia greca. Un centauro, ucciso da Ercole con una freccia avvelenata che dopo avergli attraverso il braccio colpì il ginocchio di Chirone. Dà il nome all'asteroide 31824 Elatus